Фурманівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Фурманівська сільська рада — Одеська область, Кілійський район